Nortjé oder Nortje ist der Familienname folgender Personen:

 Anrich Nortje (* 1993), südafrikanischer Cricketspieler
 Arthur Nortje (1942–1970), südafrikanischer Dichter
 Obert Nortjé (* 1997), namibischer Rugby-Union-Spieler
 Ruan Nortjé (* 1998), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 Ruth Nortje (* 1967), südafrikanische Kanutin